Plaats in Indonesië
 Perning (Jatikalen), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Perning (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java